Vesterålen steht für:
 Vesterålen, Inselgruppe

Schiffe:
 Vesterålen (Schiff, 1891)
 Vesterålen (Schiff, 1950)
 Vesterålen (Schiff, 1983)